Пётр Петрович Покрышкин (22 июля 1870, Иркутск — 5 февраля 1922, Лукоянов, Нижегородская губерния) — русский архитектор, реставратор, преподаватель, протоиерей Русской православной церкви.

Биография 
Родился 22 июля 1870 года в Иркутске в семье врача Петра Семёновича Покрышкина (1838—1920).

В 1880—1888 годы обучался в Иркутском техническом училище, получив первоначально среднее образование.

В августе 1888 года поступил на архитектурное отделение Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств.

За время обучения был удостоен двух малых (октябрь 1890 г., февраль 1892 г.) и одной большой (октябрь 1892 г.) серебряных медалей. Осенью 1895 года окончил Высшее художественное училище со званием художника-архитектора и правом на «пенсионерскую поездку» (практику).

Начиная с 1895 года принимал участие в экспедициях, организованных Императорской Археологической комиссией и другими учреждениями. В период с 1895—1896 годы он участвовал в работах специальной историко-архитектурной экспедиции под руководством Н. И. Веселовского, занимавшегося обследованием, архитектурными обмерами и фото фиксацией мечетей и мавзолеев в Средней Азии.

В мае 1897 года отправился в Европу. Путешествуя по Европе он жил в Париже, где знакомился с художественными и архитектурными музеями, затем посетил Нормандию, Рим, Флоренцию и Палермо, где изучал византийскую, романскую и готическую архитектуру.

30 сентября 1900 года в Собрании Императорской академии художеств избран лектором по начертательной геометрии.

29 октября 1901 года избран преподавателем начертательной геометрии в классах Высшего художественного училища сроком на пять лет. Переизбирался в 1908, 1911, 1916 гг.

С декабря 1902 год по 1918 год — член Императорской Археологической комиссии.

20 февраля 1904 года на общем собрании Императорского Русского археологического общества избран его действительным членом.

26 октября 1909 года был удостоен звания Академика архитектуры, а впоследствии в результате преобразований, стал профессором истории архитектуры и строительства.

В ноябре 1917 года становится помощником председателя Коллегии по делам музеев и охраны памятников; принимал участие в создании специального реставрационного отдела и в декабре 1918 года стал его руководителем. Однако, первоначально расширенный реставрационный отдел (до девяти человек), вскоре был упразднён, а его функции были переданы другому отделу.

1 октября 1919 года избран преподавателем Истории архитектуры и строительства Петроградских Государственных Свободных художественно-учебных мастерских.

Осенью 1919 года он отказался от чтения лекций в Академии Художеств, сославшись на болезнь, перестал посещать научные заседания РАИМК, а в июле 1920 года получив отпуск, по состоянию здоровья покинул Петроград, куда больше уже не вернулся.

6 июля 1920 года рукоположён в сан священника. Определён для служения в Лукояновский Тихоновский монастырь.

3 января 1921 года на заседании совета Российской Академии истории материальной культуры (РАИМК), был зачитан письменный отказ П. П. Покрышкина от звания академика архитектуры и членства в этой организации.

О его смерти епископ Лукояновский Поликарп (Тихонравов) так сообщил в Нижегородское Епархиальное управление: «Великое горе посетило нас и святую обитель Святителя Тихона. В половине 12-го часа ночи, с пятого на шестое февраля скончался от сыпного тифа наш бесценный отец протоиерей Пётр Петрович Покрышкин, страдал он 21 день…»

Исследования 
 Самарканд: Гур-Эмир (1895 г.), Биби-Ханым (1898 г.)
 Москва: Успенский собор, Спас на Бору
 Болгария. Месемврия. Церковь Св. Иоанна и церковь Пантократора (1900).
 Сербия (1902)
 Супрасльский Благовещенский монастырь
 С.-Петербург: Сампсониевский собор
 С.-Петербургская губерния: Гдов, Доможирка, Ольгин Крест (1902, 1906).
Церковь Св. Троицы в Доможирке (1907)
 Киев. Церковь Спаса на Берестове.
Люблинский тюремный костёл.
 Новгород
 Новгородская губерния: Ферапонтово.
 Псков: стены и башни Псковской крепости (1915), Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1916). Совместно с К. К. Романовым
 Псковская губерния: Великолукская крепость (1914). Кобылье Городище. Старая Уситва
 Волынская губерния. Овруч. Храм Василия Великого (1907)
 Смоленск. Крепостная стена.
 Черниговская губерния. Остёр. Старогородские развалины. Михайловская божница (1902, 1907)
Храм Святого Иоанна Предтечи (Керчь) (1909, март)
 Таврическая губерния. Бахчисарай: Ханский дворец (1910, 1911)
 Архангельск. Успенская Боровская церковь. (1912)
 Ярославль (1918 г.)

Реставрационные работы 
 Церковь Спаса на Нередице (1903—1904, 1919—1920).
 Церковь Благовещения в Ферапонтове.
 Церковь Спаса на Берестове в Киеве (1909 г.)
 Церковь Успения (Боровская) в Архангельске. Выпрямление колокольни. 1912 г.
 Борисоглебская Коложская церковь в Гродно (Проект 1914 г.; не осуществлён)

Печатные труды П. П. Покрышкина 
 Мечети Самарканда. 1902 г. // Изд. Имп. Археологической комиссии
 Архитектурный музей. Журнал. 1902 г.
 Начертательная геометрия и теория теней: Лекции, чит. [на 1 курсе] в Высш. худож. уч-ще при Акад. художеств преп. П. П. Покрышкиным. — Санкт-Петербург: Касса учащихся в Акад. художеств, 1903. — 159 с.: черт.
 «Смоленская крепостная стена. Отчёт об осмотре её, произведённом в январе 1903 года, с краткою историческою справкою» // Известия археологической комиссии. Выпуск 12. — СПб., 1903.
 
 Отчёт о капитальном ремонте Спасо-Нередицкой церкви в 1903 и 1904 годах. — Санкт-Петербург: тип. Глав. упр. уделов, 1906. —[4], 36 с., 27 л. ил. — (Материалы по археологии России, изданные императорской Археологической комиссией; № 30).
 Православная церковная архитектура XII—XVIII стол. в нынешнем Сербском королевстве. — Санкт-Петербург: Акад. художеств, 1906. — [4], 76 с., 112 л. ил.
 Церкви Псковского типа XV—XVI стол. по восточному побережью Чудского озера и на реке Нарове // Известия археологической комиссии. Выпуск 22. — СПб., 1907.
 Древние здания в Ферапонтовом монастыре Новгородской губернии.  Статьи П. П.Покрышкина и К. К.Романова. — С.-Петербург: Типография Главного Управления уделов, 1908. — 51 с.: ил., XXI л. табл.
 Краткие советы для производства точных обмеров в древних зданиях. — СПб., 1910.
 Благовещенская церковь в Супральском монастыре. — Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Киршбаума (отделение), 1911. — 17 с., 19 л. ил.
 Иконы Московского придворного собора Спаса на Бору: описал П. П. Покрышкин. — Санкт-Петербург : Типо-лит. «Энергия», 1913. —.[4], 16, [4] с., 14 л. ил. — (Материалы по иконографии, издаваемые Высочайше учреждённым Комитетом попечительства о русской иконописи; [1]).
 Ремонт и выпрямление колокольни при Боровско-Успенской церкви в г. Архангельске // Известия археологической комиссии. Выпуск 48. — СПб., 1913.
Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства. — Петроград: Типография Петроградск. Градонач., 1915. — 29 с.
 Милеев Дмитрий Васильевич. Некролог // Известия Имп. археологической комиссии. Выпуск. 57. — Петроград, 1915.
 Краткие советы по вопросам ремонта памятников старины и искусства // Известия археологической комиссии. Выпуск 57. — Петроград, 1915.

Звания. Награды 
 Коллежский секретарь со старшинством (1903)
 Титулярный советник (1905)
 Орден Св. Анны III степени (1906)
 Орден Св. Саввы IV степени (1908)
 Большая серебряная медаль Императорского Русского археологического общества.
 Надворный советник (1909)
 Орден Св. Станислава IIстепени (1911)
 Статский советник со старшинством (08.04.1915)

Оценка личности 
Княгиня М.К. Тенишева:

«Покрышкин, так "ревностно" отстаивавший древности в Смоленске, был откомандирован однажды в Спасо-Нередицкий храм в Новгород для реставрации и там, не боясь "кощунства", совершенно его изуродовал...»

Примечания

Источники 
 РГИА. Ф. 789. — Оп. 11. —  Д. 120, 1888 г. Личное дело, заведённое в Императорской Академии художеств.
 Архив ИИМК РАН. Ф. 21 (Фонд П. П. Покрышкина).
 Памятники архитектуры в дореволюционной России: Очерки истории архитектурной реставрации / Под общ. ред. А. С.Щенкова. — М.: ТЕРРА, 2002. — 528 с.: ил. — ISBN 5-275-00664-0.
 Памятники архитектуры в Советском Союзе: очерки истории архитектурной реставрации / Под общ. ред. А. С. Щенкова / Рос. акад.  архитектуры и строит. наук, НИИ теории архитектуры и градостроительства. — М.: Памятники исторической мысли, 2004. — 696 с.
 Дёгтева О. В. Служение Отечеству и Церкви. Пётр Петрович Покрышкин // Нижегородская старина. — 2004. — № 9. — Нижний Новгород: Издательство Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря. — С. 30—35.
 Леонтий Бенуа и его время: материалы конференции (16—17 октября 2006 г.): сборник / М-во культуры РФ, Рос. институт истории искусств; М-во культуры РФ, Рос. институт истории искусств. — СПб.: [б. и.], 2008. — 448 с. : ил., 16 цв. ил., портр. — ISBN 978-5-86845-134-8.
 Императорская Археологическая комиссия (1859—1917). Ред.-составитель Мусин А. Е., общая ред. Носов Е. Н. СПб.: «Дмитрий Булавин». 2009 г.
 Лисовский В. Г. Архитектура России XVIII — начала XX века. Поиски национального стиля. — М.: Белый город, 2009. — 567 с.: ил. — ISBN 978-5-7793-1629-3.

Академики Императорской Академии художеств
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Архитекторы Российской империи
Реставраторы русского деревянного зодчества